Vida noturna - em inglês, nightlife
Ou ainda:
Nightlife (álbum) - dos Pet Shop Boys
The Sims 2: Nightlife - um jogo eletrônico

Desambiguação